Чёрный жук () — серия комиксов американского издательства Dark Horse, созданная итальянским художником Франческо Франкавилла.

История публикации

Pulp Sunday 
Чёрный жук впервые появился на рисунке итальянского художника Франческо Франкавилла на форуме drawingboard.org в январе 2006 года. В 2009 году Франкавилла провёл опрос в своём блоге Pulp Sunday. Он решил делать веб-комикс и спросил у читателей, кого бы они хотели видеть главным героем, Макса Мэлоуна или Чёрного жука. Более двух третей читателей проголосовали за Чёрного жука. Вскоре после этого Франкавилла придумал место действия, город Кольт-Сити (), что-то среднее между Нью-Йорком и Готэмом.

Сборники

Отзывы 
На сайте Comic Book Roundup серия имеет оценку 9 из 10 на основе 51 рецензии.

Примечания 

Комиксы 2012 года